

Ім'я

Лейтон — чоловіче ім'я.
 Лейтон Містер
 Лейтон Бейнс

Прізвище

Лейтон — англійське прізвище.
 Едмунд Лейтон
 Джим Лейтон
 Джек Лейтон
 Лора Лейтон
 Майкл Лейтон
 Тайлер Лейтон
 Фредерік Лейтон

Топонім 

 
 Лейтон — місто у Східному Лондоні

 Лейтон — місто, штат Флорида
 Лейтон — місто, штат Юта

Лейтон — місто, штат Алабама
 Лейтон — місто, штат Айова